Сбербанк:

 Сберегательный банк СССР — государственный банк, существовавший в 1987—1991 годах и разделённый на 16 банков-правопреемников, которые в настоящее время имеют следующие названия :
 Сбербанк России
 Kapital Bank (Азербайджан)
 Банк ВТБ (Армения)
 Сберегательный банк «Беларусбанк»
 Банк ВТБ (Грузия)
 Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»
 ОАО «РСК Банк» (Киргизия)
 Акционерное общество «Latvijas Krājbanka» (Латвия)
 Swedbank (Литва)
 Акционерное Общество «Banca de Economii» (Молдова)
 Приднестровский Сбербанк
 Государственный Сберегательный Банк Республики Таджикистан «Амонатбонк»
 Государственный коммерческий банк Туркменистана «Халкбанк»
 Государственно-коммерческий Народный банк Республики Узбекистан
 Государственный сберегательный банк Украины (Ощадбанк)
 Swedbank (Эстония)
  — банковская группа, работающая в 11 европейских странах и принадлежащая ПАО «Сбербанк России»
 АО «Сбербанк России» (Украина) — дочерний банк Сбербанка России на Украине
 Сбер Банк (Беларусь) — дочерний банк Сбербанка России в Белоруссии
 Дочерний банк акционерного общества «Сбербанк России» — дочерний банк Сбербанка России в Казахстане
  — дочерний банк Сбербанка России в Сербии
 НПФ Сбербанка — пенсионный фонд, принадлежащий ПАО «Сбербанк России»
 ЗАО «Сбербанк КИБ» (ранее «Тройка Диалог») — компания, принадлежащая ПАО «Сбербанк России»

См. также 
 Сберегательный банк